Sauvenière est un terme issu du wallon Såvnire, signifiant "sablière", qui est un toponyme utilisé dans le sud de la Belgique.

Toponymie

 Sauvenière, section de la commune belge de Gembloux ;
 Boulevard de la Sauvenière, nom d'un des principaux boulevards de Liège ;
 La Sauvenière, ancien bras de la Meuse comblé au  ;
 Source de la Sauvenière, source thermale ferrugineuse de la ville de Spa.

Autres 
 Bains de la Sauvenière, ancienne piscine liégeoise
 Le Sauvenière, complexe cinématographique à Liège

Voir aussi
 Liste des sources de Spa

Homonymie de toponyme